Die Fußball-Bayernliga 1980/81 war die dritte Spielzeit der vom Bayerischen Fußball-Verband durchgeführten Bayernliga als Amateur-Oberliga.

Meister wurde der MTV Ingolstadt mit einem Vorsprung von fünf Punkten auf den Amateuren vom 1. FC Nürnberg. Durch die Umwandlung von einer zweigleisigen in eine eingleisige 2. Fußball-Bundesliga zur Saison 1981/82 gab es in diesem Jahr keine Aufsteiger aus den Oberligen. Ingolstadt nahm daraufhin an der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde teil, in der die Mannschaft im Halbfinale gegen den FC St. Pauli verlor.

In die untergeordneten Landesligen stiegen der 1. FC Herzogenaurach, der 1. FC Haßfurt sowie der FV 04 Würzburg direkt ab und der in der Bayernliga-Relegationsrunde gescheiterte TSV Trebgast. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison der 1. FC Bamberg aus der Staffel Nord, der FC Vilshofen aus der Staffel Mitte sowie die SpVgg Unterhaching aus der Staffel Süd, als jeweiliger Staffelmeister auf. Der TSV Schwaben Augsburg Vizemeister der Staffel Süd qualifizierte sich über die Relegationsrunde für die Bayernliga. Aus der aufgelösten 2. Bundesliga Süd kamen der ESV Ingolstadt-Ringsee und der FC Augsburg dazu.



Bayernliga-Saison 1980/81

Abschlusstabelle 

|}

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Bayernliga-Relegationsrunde 
Der Fünfzehnte der Bayernliga und die Vizemeister der drei Landesliga-Staffeln, spielten in einer einfachen KO-Runde den letzten Teilnehmer für die Bayernliga-Saison 1981/82 aus.

|-
|colspan="5"| Halbfinale:

|-
|colspan="5"| Finale:

|}

Torschützenliste

Zuschauer 
In 306 Spielen kamen 228.620 Zuschauer ( 747 pro Spiel) in die Stadien.

Bayernliga-Meister

Literatur 
 

1981
Fußballsaison 1980/81